Probe (von mittellateinisch proba, von lateinisch probare: billigen, probieren, prüfen, untersuchen) steht für:
 Test, Überprüfung, ob etwas wie vorgesehen funktioniert
 Probe (Darbietung), Vorbereitungsarbeit zu einer Aufführung, einem Auftritt oder einer Aufnahme
 Probe (Mathematik), die Kontrolle eines Rechenergebnisses  
 Probekörper, siehe Prüfkörper
 Analysenprobe, zu untersuchendes Material in den Naturwissenschaften
 Probeprägung, eine versuchshalber hergestellte Münze
 Produktprobe, Warenprobe zu Werbezwecken
 Die Probe, eine Kurzgeschichte von Herbert Malecha, 1955
 Probe (Einheit), altes Längenmaß
 eine Klassenarbeit (beispielsweise im Kanton Aargau)

probe (engl. für ‚Sonde‘) steht für:
 Prüfspitze in der elektrischen Messtechnik
 Ford Probe, ein Sportcoupé
 Probe (Informatik), ein Prüfskript bzw. -programm
 Probe Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

PROBE ist die Abkürzung für:
 Proxy Based Estimation, ein Verfahren zur Aufwandsschätzung in der Softwaretechnik
 P.R.O.B.E., Preternatural Research Bureau, eine britische Filmreihe, 1994, 1995, 1996 und 2015

Siehe auch:

 Anprobe, das Testen von Bekleidung
 Experiment
 Sample, Begriffsklärung

Abkürzung